Niemcy:
 Kreis Anklam – nazwa dawnego powiatu w latach 1818–1952
 Kreis Anklam – nazwa dawnego powiatu w latach 1952–1990

Zobacz też:
 Anklam